James Buchanan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Buchanan House (Lancaster, Pennsylvania), NRHP-ID 66000669
 James Buchanan House (Nashville, Tennessee), NRHP-ID 84003486